

Toponyme 

 Sacco (Italie), une commune d'Italie,
 Sacco (rivière), une rivière du Latium.

Patronyme 

 Bruno Sacco (né en 1933), designer automobile ;
  (1864-1948), paléomalacologiste italien ;
 Frédéric Sacco (né en 1961), athlète français ;
 Giovanni Sacco (1943-2020), joueur de football italien ;
 Joe Sacco (né en 1960), auteur de bandes dessinées américano-maltais ;
 Nicola Sacco (1891-1927), un anarchiste italo-américain condamné à mort aux États-Unis (voir aussi Affaire Sacco et Vanzetti) ;
 Raffaele Sacco (1787-1872), poète et écrivain italien ;
 Rodolfo Sacco (1923-2022), juriste, résistant et universitaire italien ;
 Ubaldo Néstor Sacco, dit Uby Sacco (1955-1997), boxeur argentin.

Titres 

 .

Divers 
 le Fauteuil Sacco, un siège créé en 1968.

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais
Homonymie d'hydronyme